Palookaville – film commedia del 1995
Palookaville – album del 2004 di Fatboy Slim
Palookaville – fumetto